Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gary Muller e Danie Visser che hanno battuto in finale John-Laffnie de Jager e Stefan Kruger 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)

 Gary Muller /  Danie Visser (campioni)
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1993
ATP Tour 1993